Горо́днє (до 1944 року — Таш-Кую, ) — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на північному сході району.

Географія 
У селі бере початок річка Самарчик.

Села Автономної Республіки Крим